Alekseï Sergueïevitch Smirnov - en russe , et en anglais :  - (né le  à Tver en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 1998, il commence sa carrière avec l'équipe réserve du HK Dinamo Moscou en Pervaïa Liga. En 1999, il débute avec l'équipe première en Superliga. Il est repêché par les Mighty Ducks d'Anaheim en 1 ronde,  au total, au repêchage d'entrée dans la LNH 2000. En 2002, il part en Amérique du Nord. Il joue dans la Ligue nationale de hockey avec les Mighty Ducks, et dans la ligue américaine avec son club-école des Mighty Ducks de Cincinnati. Avec le Khimik Voskressensk, il remporte la Vyschaïa Liga en 2008. La saison suivante, l'équipe intègre la Ligue continentale de hockey.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe de Russie en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1998-1999|| HK Dinamo Moscou 3|| Pervaïa Liga|| 5|| 1|| 2|| 3|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Dinamo Moscou 2||Vyschaïa Liga|| 27|| 9|| 3|| 12|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| THK Tver||Vyschaïa Liga|| 28|| 3|| 1|| 4|| 53|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 29|| 2|| 0|| 2|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| HK CSKA Moscou|| Superliga|| 50|| 5|| 11|| 16|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| CSKA Moscou|| Pervaïa Liga|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Mighty Ducks de Cincinnati|| LAH|| 19|| 7|| 3|| 10|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Mighty Ducks d'Anaheim|| LNH|| 44|| 3|| 2|| 5|| 18|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2003-2004|| Mighty Ducks d'Anaheim|| LNH|| 8|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Mighty Ducks de Cincinnati|| LAH|| 51|| 9|| 10|| 19|| 34|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2004-2005|| Mighty Ducks de Cincinnati|| LAH|| 65|| 9|| 9|| 18|| 53|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006|| Avangard Omsk|| Superliga|| 28|| 1|| 4|| 5|| 18|| 10|| 1|| 1|| 2|| 18
|-
| 2005-2006|| Avangard Omsk 2|| Pervaïa Liga|| 12|| 9|| 5|| 14|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Ice Dogs de Long Beach|| ECHL|| 38|| 12|| 19|| 31|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=3|2007-2008|| Vitiaz Tchekhov|| Superliga|| 8|| 0|| 1|| 1|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Krylia Sovetov|| Vyschaïa Liga|| 9|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Khimik Voskressensk|| Vyschaïa Liga|| 8|| 3|| 5|| 8|| 14|| 12|| 4|| 1|| 5|| 8
|-
| 2008-2009|| Khimik Voskressensk || KHL|| 55|| 15|| 7|| 22|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Khimik Voskressensk|| Vyschaïa Liga|| 22|| 5|| 7|| 12|| 35|| 5|| 1||1 ||2 ||2
|-
| 2010-2011|| Toros Neftekamsk|| VHL || 20|| 5|| 4|| 9|| 14|| 12|| 2||1 ||3 ||6
|-
| 2011-2012|| Toros Neftekamsk || VHL || 53|| 19|| 11|| 30|| 28|| 16|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|rowspan="2"| 2012-2013|| Bouran Voronej || VHL || 31|| 12|| 7|| 19|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| THK Tver || VHL || 20|| 4|| 5|| 9|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Ioujny Oural Orsk || VHL || 9|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| HK Almaty || Kazakhstan || 22|| 7|| 2|| 10|| 14|| -|| -|| -|| -||- |-
| 2014-2015 || HK Chakhtsior Salihorsk || Ekstraliga || 38|| 4|| 10|| 14|| 22|| 3|| 0|| 0||0 ||0

| 1999 ||Russie 18 ans || CM 18 ans ||6||1||1||2||6||
|-
| 2000 ||Russie 18 ans || CM 18 ans ||5||3||4||7||16|| Médaille d'argent

Références

Voir aussi 

Naissance à Kalinine
Naissance en janvier 1982
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur du HK Tver
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur des Ice Dogs de Long Beach (ECHL)
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du Toros Neftekamsk
Joueur du Bouran Voronej
Joueur du Ioujny Oural Orsk
Attaquant de hockey sur glace